Anthony Lewis (1915–1983) – brytyjski dyrygent, muzykolog i kompozytor
 Anthony Lewis (1927–2013) – amerykański dziennikarz
 Anthony Lewis (ur. 1983) – brytyjski aktor